Kapriole (von italienisch capriola „Luftsprung, Bocksprung“) steht für:

 Kapriole (Reiten), Sprungübung in der klassischen Reitkunst
 Kapriole (Schule), freie demokratische Schule in Freiburg im Breisgau
 im übertragenen Sinne ein übermütiger Streich, siehe Eskapade

Siehe auch:
 Alles Kapriolen (Operette 1952)
 Die große Kapriole (Fernsehfilm 1989)
 Kapriolen (Filmkomödie 1937)
 Cabriolet (Pkw-Form)
 Caprioli (Begriffsklärung)